Frederic „Freddy” Mveng Mbezele (Maroua, 1992. május 29. –) kameruni labdarúgó-középpályás. Rendelkezik svájci állampolgársággal is.

Források 
Freddy Mveng adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1992-ben született személyek
Kameruni labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Neuchâtel Xamax labdarúgói
A Young Boys labdarúgói
Az FC Wohlen labdarúgói
Az FC Sion labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek